Shūko Aoyama e Makoto Ninomiya erano le detentrici del torneo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Ninomiya ha fatto coppia con Renata Voráčová, ma sono state eliminate in semifinale da Aoyama e Yang Zhaoxuan, che si sono poi aggiudicate il torneo battendo in finale Monique Adamczak e Storm Sanders con il punteggio di 6-0, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

  Makoto Ninomiya /  Renata Voráčová (semifinale)
  Eri Hozumi /  Miyu Katō (quarti di finale)

 Ljudmyla Kičenok /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Shūko Aoyama /  Yang Zhaoxuan (campionesse)

Wildcard 

  Chuang Chia-jung /  Misaki Doi (primo turno)

 Erina Hayashi /  Momoko Kobori (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Women's Open Tennis 2017